Marek Nowicki (ur. 1935) − filmowiec
 Marek Nowicki (1947−2003) − polski fizyk, humanista, członek Komitetu Helsińskiego, prezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
 Marek Antoni Nowicki (ur. 1953) – polski adwokat, dyplomata, prezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
 Marek Nowicki (ur. 1970) − dziennikarz